Robinson Crusoe, novel·la de l'escriptor Daniel Defoe
 Robinson Crusoe (pel·lícula), pel·lícula mexicana dirigida per Luis Buñuel
 Illa Robinson Crusoe, illa a l'arxipèlag xilè Juan Fernández
 De Robinson Crusoë Show, programa de televisió neerlandès